Klub hokeja na ledu Varaždin je klub u hokeju na ledu iz Varaždina.

Klupsko sjedište je na adresi Zagrebačka 7, Varaždin.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 
Eurohockey.net Club Info

Varaždin
Šport u Varaždinu